Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2019 roku rozegrane zostały w dniach 26 – 31 marca w Hammamet w Tunezji na terenie Salle Omnisports de Hammamet.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2019 w zapasach
2019 w Tunezji
Zapasy w Tunezji